Jiahe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiahe (socken i Kina, Henan), 
 Jiahe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar